Naftalin, policiklusos aromás szénhidrogén
 Naftalin, 1927-ben készült magyar némafilm
 Naftalin, Heltai Jenő és Szirmai Albert színműve
 Naftalin, 1978-ban készült magyar tévéfilm